Biografies:
 Prenom:
 Gilles Binchois, Gilles de Binche o Gilles de Bins (c 1400 -1460), compositor de l'escola francoflamenca
 Gilles Burgat (Albertville, França, 1961), pilot de trial
 Gilles Carle (Maniwaki, Canadà, 1928 - Granby, 2009), director de cinema canadenc
 Gilles Deleuze (1925, París)
 Gilles Delion (Saint-Étienne, 1966), ciclista francès professional entre 1988 i 1996
 Gilles Lalay (1962, Peyrat-le-Château, França – 1992, Ciutat del Cap), pilot de motos francès
 Gilles Lipovetsky (París, 1944), sociòleg francès
 Gilles Maignan (Argenteuil, 1968), ciclista francès professional entre 1995 i 2002
 Gilles Müller (1983, Schifflange), tennista luxemburguès 
 Gilles Panizzi (Roquebrune-Cap-Martin, França, 1965), pilot de ral·lis francès 
 Gilles Servat (Tarba, 1945), cantant i compositor en francès i en bretó i escriptor de ciència-ficció 
 Gilles Simon (1984, Niça), tennista francès
 Gilles Sunu (Châteauroux, 1991), futbolista francès
 Gilles Villeneuve (1950 - 1982), corredor canadenc de Fórmula 1
 Georges Gilles de la Tourette (1857, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, França - 1904, Lausana, Suïssa), neuròleg 
 Pierre-Gilles de Gennes (París, 1932 - Orsay, 2007), físic i professor francès
 Cognom:
 Jean Gilles (Perpinyà, 1904 - Montlluís, 1961), general nord-català
 Ramon de Saint Gilles (Tolosa, 1042 - Trípoli, 1105), comte de Tolosa, Trípoli, Roergue, Nimes i Narbona 
 Toponímia:
 Gilles (Eure i Loir), municipi francès al departament d'Eure i Loir
 Circuit Gilles Villeneuve
 Pintures: Gilles (Antoine Watteau) pintura de pallasso del Museu del Louvre